Tijuca peut désigner :

Brésil
 Tijuca, un quartier de la zone nord Rio de Janeiro ;
 Barra da Tijuca, un quartier de la zone sud de Rio de Janeiro ;
 Lagoa da Tijuca, une lagune située à Barra da Tijuca ;
 Tijuca, un quartier de la ville de Cachoeiro de Itapemirim ;
 la forêt de Tijuca, à Rio de Janeiro ;
 le parc national de Tijuca, à Rio de Janeiro.

 GRES Unidos da Tijuca, une école de samba du groupe spécial de Rio de Janeiro.

Tijuca,  un genre d'oiseau de la famille des Cotingidae.

Voir aussi
 Tijucas